Rige har flere betydninger:

 Stat – hvor rige både kan betegne statens territorium og territoriets befolkning
 Rige (biologi) – i biologien en enhed omfattende en eller flere rækker

Rige kan også være et gammelt jysk udtryk for at have samleje. Heraf rigegal for brunst eller liderlighed.

Se også
 Monarki – enestyre, f.eks kongerige
 Riget – en dansk-produceret tv-mini-serie af Lars von Trier fra 1994